Amerikai Egyesült Államok
 Yarmouth, település Maine államban
 Yarmouth, település Massachusetts államban

 Egyesült Királyság
 Yarmouth, az Egyesült Királysághoz tartozó Wight-sziget egyik települése
 Yarmouth, kikötőváros az Északi-tenger partján, a Kelet-Anglia Norfolk megyében

 Kanada
 Yarmouth, település Új-Skócia tartományban